Плей-офф НБА 2020 – постсезонный турнир сезона 2019/20 Национальной Баскетбольной Ассоциации. Изначально плей-офф должен был начаться 18 апреля. Однако лига приостановила сезон 11 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции после того, как некоторые игроки сдали положительный тест на COVID-19.

4 июня 2020 года Совет управляющих НБА одобрил план возобновления сезона 31 июля 2020 года; затем это предложение было одобрено членами Национальной ассоциации баскетболистов 5 июня. Согласно этому плану, 22 лучшие команды лиги на момент приостановки сезона проведут восемь дополнительных матчей регулярного чемпионата, чтобы определить посев плей-офф, а 16 из этих клубов затем сыграют в обычном постсезонном турнире. Однако, если команда, занявшая девятое место в конференции завершит регулярный сезон с отставанием в четыре победы и менее от команды, занявшей восьмое место, эти команды затем будут соревноваться в серии плей-ин. В последний раз раунд плей-ин проводился для определения участника плей-офф в 1956 году.

Все три игры, которые должны были состояться 26 августа, были отложены из-за забастовки после того, как сотрудники полиции выстрелили в спину Джейкобу Блейку в Кеноше, штат Висконсин. «Милуоки Бакс» перед пятым матчем серии против «Орландо Мэджик» стали первой командой, которая не вышла на площадку. Матчи, запланированные на 27 и 28 августа, также были перенесены. Плей-офф возобновился 29 августа.

Обзор 
 «Милуоки Бакс» квалифицировались в плей-офф четвёртый сезон подряд.
 «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые за семь лет вышли в плей-офф.
 «Бостон Селтикс» квалифицировались в плей-офф седьмой сезон подряд.
 «Даллас Маверикс» впервые за три года вышли в плей-офф.
 «Хьюстон Рокетс» квалифицировались в плей-офф восьмой сезон подряд.
 «Торонто Рэпторс» квалифицировались в плей-офф седьмой сезон подряд.
 «Голден Стэйт Уорриорз» не участвовали в плей-офф впервые за восемь лет.
 «Сан-Антонио Спёрс» не участвовали в плей-офф впервые за 23 года.

Формат 
После того как НБА приостановила сезон 11 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19, лига начала изучать возможность внедрения специального формата постсезона только на этот год.

4 июня 2020 года Совет управляющих НБА одобрил план возобновления сезона 31 июля 2020 года в "пузыре" НБА с участием 22 команд из 30, участвующих в лиге. Согласно этому плану, 22 команды проведут восемь матчей "посевного" регулярного чемпионата. Затем будет проведена возможная серия плей-ин в каждой конференции, если команда, занявшая девятое место в конференции, завершит регулярный сезон с отставанием в четыре победы и менее от команды, занявшей восьмое место. Команда, занявшая восьмое место, начнёт с фактического лидерства 1:0, а это означает, что ей понадобится всего одна победа, чтобы продвинуться вперед, в то время как команда, занявшая девятое место, будет нуждаться в двух. Затем привычный формат плей-офф НБА будет проходить в обычном режиме. Все игры пройдут в спортивном комплексе ESPN Wide World в Диснейуорлде.

В соответствии с форматом плей-офф НБА, восемь команд с наибольшим количеством побед в каждой конференции выходят в плей-офф. Посевы основаны на месте каждой команды в турнирной таблице. Все серии проводятся до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. Все серии, включая финал НБА, проходят в формате 2-2-1-1-1. В плей-офф конференции преимущество домашней площадки переходит к команде с более высоким уровнем посева. Посев производится на основе места в турнирной таблице каждой команды регулярного сезона в рамках конференции; если две команды имеют одинаковое количество побед и поражений, используются стандартные правила тай-брейка. Посевы конференции игнорируются для финала НБА: преимущество домашней площадки переходит к команде, занявшей более высокое место в общей таблице регулярного сезона, или, если это необходимо, имеющей преимущество по личным встречам в регулярном сезоне.

Квалифицировались в плей-офф 
23 февраля 2020 года Милуоки Бакс стали первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф. Позднее Торонто Рэпторс, Лос-Анджелес Лейкерс и Бостон Селтикс обеспечили себе место в плей-офф до того, как сезон был приостановлен 11 марта 2020 года.

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка плей-офф 
Команды, выделенные жирным шрифтом, вышли в следующий раунд. Цифры слева от каждой команды указывают на место команды в конференции, а цифры справа указывают на количество игр, выигранных командой в этом раунде. Чемпионы дивизиона отмечены звёздочкой.

Раунд плей-ин 
В Западной конференции состоялась игра плей-ин, так как занявший девятое место «Мемфис» имел отставание в одну победу от занявшего восьмое место «Портленда». «Трэйл Блэйзерс» имели фактическое преимущество 1:0 и нуждались всего в одной победе, чтобы продвинуться вперёд, в то время как «Гриззлис» должны былы выиграть дважды, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.
Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА. Все матчи будут проведены без зрителей на трибунах в спортивном комплексе ESPN Wide World в Диснейуорлде.

Западная конференция

(8) Портленд Трэйл Блэйзерс vs. (9) Мемфис Гриззлис

Первый раунд
Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА. Все матчи будут проведены без зрителей на трибунах в спортивном комплексе ESPN Wide World в Диснейуорлде.

Восточная конференция

(1) Милуоки Бакс vs. (8) Орландо Мэджик

«Милуоки» — первая команда в лиге, которая объявила бойкот после стрельбы в Джейкоба Блейка.

Это второе противостояние этих двух команд в плей-офф. В первом победу одержали Милуоки Бакс.

(2) Торонто Рэпторс vs. (7) Бруклин Нетс

Это третье противостояние этих двух команд в плей-офф. В обеих предыдущих встречах победу одержали Бруклин Нетс.

(3) Бостон Селтикс vs. (6) Филадельфия Севенти Сиксерс

Это 22-е противостояние этих двух команд в плей-офф. Бостон Селтикс побеждали в серии 13 раз из 21.

(4) Индиана Пэйсерс vs. (5) Майами Хит

Это пятое противостояние этих двух команд в плей-офф.

Западная конференция

(1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (8) Портленд Трэйл Блэйзерс

Несмотря на поражение, Леброн Джеймс первым в истории плей-офф НБА набрал 20 очков, 15 подборов и 15 передач в одном матче.

5-я игра была отложена после бойкота со стороны «Лейкерс» и «Трэйл Блэйзерс».

Это 12-е противостояние этих двух команд в плей-офф.

(2) Лос-Анджелес Клипперс vs. (7) Даллас Маверикс

42 очка Дончича — наибольшее количество очков за матч в дебютном плей-офф.

«Маверикс» отставали на одно очко до того, как Лука Дончич забросил победный 3-очковый бросок с финальной сиреной в конце овертайма. Он стал самым молодым игроком, забросившим мяч с финальной сиреной в плей-офф. Помимо победного броска Дончич сделал трипл-дабл с 43 очками, 17 подборами и 13 передачами.

«Клипперс» установили 5 рекордов франшизы в этой игре, среди них: наибольшее количество очков, набранных в матче плей-офф, а также больше всего 3-очковых бросков, сделанных в матче плей-офф (35, из них точных 22).

Это первое противостояние этих двух команд в плей-офф.

(3) Денвер Наггетс vs. (6) Юта Джаз

57 очков Донована Митчелла — третье место по количеству очков, набранных в одном матче плей-офф.

Этот матч стал первым в истории НБА, в котором два игрока набрали 50 очков.

Это пятое противостояние этих двух команд в плей-офф.

(4) Хьюстон Рокетс vs. (5) Оклахома-Сити Тандер

5-я игра была отложена после бойкота со стороны «Рокетс» и «Тандер».

Это девятое противостояние этих двух команд в плей-офф.

Полуфиналы конференций
Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА. Если место проведения находится в другом часовом поясе, то также указывается местное время.

Восточная конференция

(1) Милуоки Бакс vs. (5) Майами Хит

Это второе противостояние этих двух команд в плей-офф.

(2) Торонто Рэпторс vs. (3) Бостон Селтикс

Обе команды обсуждали бойкот 1-го матча серии, как и «Милуоки Бакс», в знак протеста из-за стрельбы в Джейкоба Блейка. В итоге игра была отложена.

Это первое противостояние этих двух команд в плей-офф.

Западная конференция

(1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (4) Хьюстон Рокетс

(2) Лос-Анджелес Клипперс vs. (3) Денвер Наггетс

Это второе противостояние этих двух команд в плей-офф.

Финалы конференций

Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА. Если место проведения находится в другом часовом поясе, то также указывается местное время.

Восточная конференция

(3) Бостон Селтикс vs. (5) Майами Хит

Это 4-е противостояние этих двух команд в плей-офф.

Западная конференция

(1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (3) Денвер Наггетс

Это 7-е противостояние этих двух команд в плей-офф.

Финал НБА: (Запад 1) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (Восток 5) Майами Хит 

Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА. Если место проведения находится в другом часовом поясе, то также указывается местное время.

Это 1-е противостояние этих двух команд в плей-офф.

Статистика

Активизм 
26 августа в знак протеста против стрельбы в Джейкоба Блейка в Кеноше, штат Висконсин, «Милуоки Бакс» объявили бойкот перед пятым матчем первого раунда против «Орландо Мэджик». Команда решила не выходить из своей раздевалки, в то время как их соперники вышли на площадку для разминки. Вскоре «Мэджик» покинули площадку за несколько минут до запланированного начала игры. Позже НБА объявила, что все игры, которые должны были состояться в этот день, будут перенесены (пятые матчи в сериях «Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс»). Леброн Джеймс подчеркнул, что это был бойкот, а не перенос матча. Его команда, «Лейкерс», а также «Лос-Анджелес Клипперс» проголосовали за то, чтобы закончить сезон преждевременно, в то время как другие команды предпочли продолжить плей-офф.

В поддержку игроков, бойкотировавших матчи, 27 августа судьи НБА устроили шествие в Орландо в знак протеста против расизма и жестокости полиции. Плей-офф НБА продолжится, но 27 августа все игры будут бойкотированы и перенесены.

Примечания

Ссылки 

  

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2019/2020